Vacciniina cordata är en fjärilsart som beskrevs av Blom 1947. Vacciniina cordata ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
cordata